Rodrigo García – wielki mistrz zakonu Calatrava 
 Rodrigo García (ur. 1964) – hiszpański dramatopisarz, reżyser teatralny, aktor, scenograf i artysta wizualny
 Rodrigo García (ur. 1959) – kolumbijski reżyser filmowy i telewizyjny.